Alexander Östlund (1978) – ex calciatore svedese
 Anita Östlund (2001) – pattinatrice di figura su ghiaccio svedese
 Erik Östlund (1963) – ex fondista svedese
 Helena Östlund (1971) – scrittrice svedese
 Johanna Östlund (1987) – pattinatrice di velocità svedese
 Marie-Helene Östlund (1966) – ex fondista svedese
 Ruben Östlund (1974) – regista svedese